Никашин — фамилия; имеет женскую форму Никашина.
 Никашин, Алексей Иванович (1906—1943) — советский лётчик-испытатель, подполковник.
 Никашин, Пётр Евдокимович — советский актёр и директор картин, Заслуженный работник культуры РСФСР.